John Hammond kan syfta på:
 John H. Hammond (1910-1987), amerikansk musikproducent.
 John P. Hammond (1947-), amerikansk bluesgitarrist och sångare, son till John H. Hammond.
 John A. Hammond (1843-1939), kanadensisk äventyrare, fotografisk artist, och konstlärare.